171. længdegrad kan henvise til:

 171. vestlige længdekreds
 171. østlige længdekreds